

Geografia 
 Ecuador
 Puerto Baquerizo Moreno – città nell'isola di San Cristóbal, la più orientale delle Galápagos

Persone 
 Alfredo Baquerizo – politico ecuadoriano per tre volte Presidente dell'Ecuador
 Elsa Baquerizo – giocatrice di beach volley spagnola